Davisov pokal 1988 je bil sedeminsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 8.-10. april

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Azijski in Oceanijski del

Skupina II

Evropski del

Skupina I

Skupina II

Afriški del

Evropski del

1988 v športu
1988